Силика́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Силикатная улица — улица в Астрахани.
 Силикатная улица — улица в Волгограде.
 Силикатная улица — улица в Иванове.
 Силикатная улица — улица в Казани.
 Силикатная улица — улица в Королёве, переименована в улицу Академика Легостаева.
 Силикатная улица — улица в Костроме.
 Силикатная улица — улица в Липецке.
 Силикатная улица — улица в Мытищах.
 Силикатная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Силикатная улица — улица в Орле.
 Силикатная улица — улица в Пензе.
 В Саратове:
 1-я Силикатная улица.
 2-я Силикатная улица.
 3-я Силикатная улица.
 4-я Силикатная улица.
 В Твери:
 Силикатная улица.
 1-я Силикатная улица.
 2-я Силикатная улица.
 3-я Силикатная улица.
 В Уфе:
 Силикатная улица.
 Малая Силикатная улица.
 Силикатная улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Силикатная улица — улица в Донецке.
 Силикатная улица — улица в Киеве.
 Силикатная улица — улица в Константиновке.
 Силикатная улица — улица в Николаеве.